Михаи́л Ефи́мович Медве́дев:
* Медведев, Михаил Ефимович (Меер Хаймович Бернштейн; 1852—1925) — российский оперный певец.
 Медведев, Михаил Ефимович (1910—1990) — советский актёр театра и кино.